Nine Sols — предстоящая видеоигра в жанре платформер, разрабатывающиеся тайваньской студией RedCandleGames. Выход намечен на второй квартал 2023.

Игровой процесс 
Nine Sols — это видеоигра в жанре платформер, с 2D графикой. В игре будет доступна прокачка персонажа, которую он будет получать по мере прохождения боссов и выполнения заданий от NPC.

Сюжет 
Последнее убежище соляриан, веками оставалось нетронутым. Внутри этого огромного царства, древние боги оставили смертным землю обетованную, которая навсегда защищена священным ритуалом, но правда об этом мире остаётся неизвестной большинству. Все меняется, когда Йи, давно забытый герой из прошлого, пробуждается в теле человека.

Разработка 
В декабре 2021, разработчики анонсировали игру, выпустив перед этим 12 секундный ролик на YouTube назвав его «Work in Progress», они показали небольшой фрагмент, демонстрирующий кусочек будущей локации.

В марте 2022 разработчики организовали краудфандинговую компанию, по сбору средств для финансирования проекта, запросив сумму в 3 миллиона тайваньских долларов. Нужные средства были собраны в течение короткого времени, в то же время как был организован сбор, была выпущена демо-версия игры.

29 марта 2022 был выпущен тизер трейлер, демонстрирующий геймплей.

Примечания 

Компьютерные игры, разработанные в Китайской Республике